Характе́рник () — разные значения

 «Характерник» — наименование второго альбома группы «Реанимация»;
 Характерник — ведун, колдун в украинской мифологии.